не путать с писательницей Кейт Вильгельм

Ка́ти Ви́льхельм (; 2 августа 1976, Шмалькальден, Зуль, ГДР) — немецкая биатлонистка, первая в истории трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону, пятикратная чемпионка мира, победительница общего зачёта Кубка мира 2005/06, обладательница шести малых Кубков мира. Лучшая спортсменка Германии 2006 года.

Завершила карьеру в сезоне 2009/10 в возрасте 34 лет.

Спортивная карьера 
 Начинала как лыжница, выступала на Олимпийских играх в Нагано в 1998 году, где заняла 26-е место в 5-километровой гонке классикой, 32-е место в пасьюте и 16-е место в 30-километровой гонке, а также 5-е место в эстафете. Перешла в биатлон в 1999 году, когда ей было 23 года.
 В кубке мира дебютировала 30 ноября 2000 года — в индивидуальной гонке (проходившей в рамках 1-го этапа Кубка мира 2000—2001) в итальянской Антерсельве, показав 36-й результат  (и последний среди немецких спортсменок).
 В 30-ку сильнейших (очковая группа) в гонке Кубка мира попала уже в следующей гонке — 1 декабря 2000 года — в спринтерской гонке (проходившей в рамках 1-го этапа Кубка мира 2000—2001) в итальянской Антерсельве, показав 17-й результат .
 А на следующей гонке Кубка мира впервые была на подиуме — 7 декабря 2000 года — в спринтерской гонке (проходившей в рамках 2-го этапа Кубка мира 2000—2001) в итальянской Антерсельве, показав 3-й результат .
 С первой победой пришлось подождать до чемпионата мира этого (2000/2001) сезона — 3 февраля 2001 года — в спринтерской гонке  она более чем уверенно обошла всех конкурентов, привезя на финише ближайшей из них (Урсула Дизль) 26,9 секунд.
 Кати стала обладательницей Кубка мира по биатлону в 2005/2006 году, кроме того, в 2004/2005, 2006/2007 и 2008/2009 она занимала вторые места. В общей сложности ей одержано 37 побед на этапах Кубка мира.

Личная жизнь 
22 ноября 2011 года у Вильхельм и её гражданского мужа Андреаса Эмсландера родилась дочь Лотта. 3 июня 2014 года родился сын Якоб.

Результаты

Биатлон

Кубок мира

Интересные факты 
 В средствах массовой информации Вильхельм иногда называют Красной шапочкой () за рыжий цвет волос и красную шапку, которую та часто носит на соревнованиях.
 Имеет воинское звание хаупт-фельдфебеля бундесвера.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Лыжники по алфавиту
Биатлонисты Германии
Лыжники Германии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по биатлону
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2006 года